Сычики::

 Сычики () — род птиц семейства совиные.

Населённые пункты

Белоруссия 
  — деревня в Сенненском районе Витебской области.
  — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Сычики — деревня в Можайском районе Московской области.